Чернýшка — собака-космонавт, запущенная 9 марта 1961 года и успешно приземлившаяся в поле у деревни Старый Токмак Заинского района Татарстана. Кроме неё, в аппарате был манекен, прозванный «Иваном Ивановичем», 12 мышей и мухи.

Несмотря на требование правительства СССР о срочном запуске в космос человека, С. П. Королёв принял решение осуществить его только после двух подряд успешных пусков кораблей с собаками. На этот раз предполагались одиночные одновитковые полёты. 9 марта 1961 года был осуществлён первый из них на корабле «Восток ЗКА № 1». 25 марта такой же полёт благополучно провела Звёздочка с тем же манекеном на борту. Оба этих пуска считаются генеральной репетицией первого полёта человека в космос, который состоялся в День космонавтики 12 апреля того же года.
Как вспоминала профессор А. Р. Котовская, во время полёта Чернушки были апробированы средства спасения человека.

Приземление 
Ожидалось, что приземление аппарата с Чернушкой на борту произойдёт в Саратовской области. Однако сделавший 1 виток вокруг Земли «Восток» потерял связь с ЦУП и, не добравшись до запланированной точки посадки, приземлился в заснеженное поле в девяти километрах от Заинска, около деревни Старый Токмак. Манекен «Иван Иванович» на парашюте опустился в нескольких сотнях метров от капсулы с животными.

Память 
В 1961 году, вскоре после успешного полёта собаки, была выпущена почтовая марка с её изображением.

В экспозиции Заинского краеведческого музея представлены фотографии, документы и коллажи, посвящённые полету Чернушки.

После смерти собачку увековечили в чучеле и передали в Артек. Затем чучело отдали в Алуштинский краеведческий музей для реставрации. С 1969 года чучело Чернушки хранится в Музее истории медицины в Риге.

В 2011 году по инициативе местного краеведа Владимира Малахова в Заинске был объявлен конкурс на проект памятника Чернушке. Победил проект творческой мастерской «Ива». Авторы: Ильдар Аскаров, Владимир Иванов и Андрей Муртазин. Памятник сделан из бронзы и сплава чёрных металлов. А постамент для него сделали в Заинском строительном кооперативе «Рось». Открытие памятника состоялось 27 декабря 2011 года и вызвало значительный интерес среди местных жителей, особенно среди контингента образовательных учреждений.

Литература 
 
 
 
 Газета «Новый Зай».-2011. -№ 19-20, № 24-25,№ 29-30, № 34-38, № 133.

Примечания 

Собаки в космосе
1961 год в космонавтике